Кубок Мира среди молодёжных клубных команд 2014 прошёл в Уфе 22 - 31 августа 2014 г.

Участники соревнований 
За молодёжный Кубок мира поспорят клубные команды из России, Австрии, Беларуси, Канады, Латвии, США, Финляндии, Чехии и Швеции.

Подгруппа A

Подгруппа В

Предварительный этап

Подгруппа A 

И — Сыграно игр
В — Выигрыши в основное время
ВО — Выигрыши в дополнительное время
ВБ — Выигрыши в серии штрафных бросков
ПБ — Проигрыши в серии штрафных бросков
ПО — Проигрыши в дополнительное время
П — Проигрыши в основное время
ГЗ — Шайб забито
ГП — Шайб пропущено
РГ — Разница забитых и пропущенных шайб
О — Количество очков

Подгруппа B 

И — Сыграно игр
В — Выигрыши в основное время
ВО — Выигрыши в дополнительное время
ВБ — Выигрыши в серии штрафных бросков
ПБ — Проигрыши в серии штрафных бросков
ПО — Проигрыши в дополнительное время
П — Проигрыши в основное время
ГЗ — Шайб забито
ГП — Шайб пропущено
РГ — Разница забитых и пропущенных шайб
О — Количество очков

Арены

Примечания

Ссылки 
 Кубок Мира 2014 на официальном сайте МХЛ

Кубок мира среди молодёжных клубных команд
Международные спортивные соревнования в Уфе
2014 год в Башкортостане
Август 2014 года
Спорт в России в 2014 году
Международные соревнования по хоккею с шайбой в России